Итса́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81108.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 60 км северо-восточнее Тулузы, в 27 км к северо-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 144 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 71 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 54 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 54 активных работали 47 человек (26 мужчин и 21 женщина), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 17 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 6 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн